Rushford ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Rushford (Minnesota)
 Rushford (New York)
 Rushford (Wisconsin), Town(ship) im Winnebago County
 Rushford Village (Minnesota)
 Rushford Township (Walsh County, North Dakota)

in England:
 Rushford (Devon)
 Rushford (Norfolk)
 Rushford (Warwickshire)